Бойцовая рыбка:

 Бойцовая рыбка, или сиамский петушок (Betta splendens) — небольшая рыба семейства Osphronemidae
 «Бойцовая рыбка» — фильм Фрэнсиса Форда Копполы по новелле С. И. Хинтона (1983 г.)
 Бойцовая рыбка «Дракон» — одна из искусственно культивированных породных разновидностей сиамских бойцовых рыбок.

См. также